

Cinema 
The Fox – cortometraggio del 1914 diretto da Lloyd Ingraham
 The Fox – film del 1921 diretto da Robert Thornby
 La volpe (The Fox) – film del 1967 diretto da Mark Rydell

Musica 
 The Fox – album di Harold Land del 1960
 The Fox – album di Urbie Green del 1976
 The Fox – album di Elton John del 1981
 The Fox – album degli Underground Life del 1983
 The Fox (What Does the Fox Say?) – singolo degli Ylvis del 2013